Příjmení Bella nosí více významných osobností:

 Ahmed Ben Bella (1916–2012) – alžírský politik, voják a revolucionář
 Ignác Bella (1898–1963) – slovenský agronom
 Ivan Bella (* 1964) – plukovník a prvním kosmonaut nezávislého Slovenska
 Ján Levoslav Bella (1843–1936) – slovenský duchovní, hudební skladatel, sbormistr a dirigent, hudební pedagog, hudební publicista a varhaník
 Matej Metod Bella (1869–1946) – slovenský evangelický kněz, právník a československý politik